Morais (ou Moraes) pode referir-se a:

 Morais - freguesia portuguesa do concelho de Macedo de Cavaleiros.
 Monte de Morais - localidade na freguesia portuguesa do concelho de Macedo de Cavaleiros.
Casa de Morais - família nobre portuguesa.
 Morais - sobrenome da língua portuguesa.
 João Pedro Morais - futebolista português.
 Manoel Morais Amorim - futebolista brasileiro.
 Moraes, grafia arcaica desse sobrenome
 Vinicius de Moraes
 Walter Moraes - jurista brasileiro.
 Aluísio Chaves Ribeiro Moraes Júnior - futebolista brasileiro.
 Moraes Moreira - músico brasileiro.
 Moraes Barros - médico brasileiro.
 Adriano Moraes – peão de boiadeiro brasileiro.
 José Pena de Moraes — intendente de Caxias do Sul.

Ver também 
 Moral

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes